Danzica – città della Polonia – in polacco Gdańsk
 Danzig – gruppo heavy metal statunitense
 Danzig – album discografico dei Danzig del 1988
 Glenn Danzig – cantante dell'omonimo gruppo, ed ex membro dei Misfits
 Danzig – area non incorporata del Dakota del Nord
 1419 Danzig – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Dantzig